Чемпионат Австрии по футболу 1928/29 () — 19-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в 9-й раз в своей истории стал клуб Рапид Вена. По итогам сезона вылетели клубы Бригиттенау и Слован Вена.

Участники 
Двенадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1928/29 на rsssf.com

1928/1929
Футбол в Европе в 1928 году
Футбол в Европе в 1929 году